Аріарамн () — давньогрецьке ім'я. Відомі носії:
 Аріарамн — цар Каппадокії
 Аріарамн Перський — перський володар